Koulechov peut désigner : 
Effet Koulechov.

Patronyme 
Koulechov (masculin ; ) ou Koulechova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Lev Koulechov (1899-1970), cinéaste russe
 Mikhaïl Koulechov (1981), joueur de hockey sur glace russe.
 Vladimir Koulechov (1918-1943), pilote de chasse soviétique.

Patronyme russe